Aku Aku steht für:

 Aku Aku (Geistwesen), Geistwesen in der Mythologie der Osterinsel
 Aku-Aku. Das Geheimnis der Osterinsel, Buch von Thor Heyerdahl (1957)
 Aku Aku, Figur der Videospielreihe Crash Bandicoot, siehe Crash Bandicoot #Aku Aku